BKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Betioky (Madagascar)